Мандакини (актриса) — бывшая актриса Болливуда.
 Мандакини (река) (:en:Mandakini River) — река в Индии.
 Ганг — река в Индии. Мандакини обозначает одно из названий священной реки Ганга (Ганг) (в Индии это название женского рода), которая, согласно представлениям верующих индуистов, течёт на земле и на небесах